Петр Тодоров Гудев (; 13 июля 1863, Градец — 8 мая 1932, София) — болгарский политический деятель, премьер-министр страны в 1907—1908 годах.

Биография 
Петр Гудев родился в 1862 в селе Градец Сливенской области. Он изучал право в Париже, а окончил образование в Брюсселе. После возвращения в Болгарию работал клерком в министерстве юстиции, а с 1893 года в Министерстве общественных зданий, дорог и объектов. В 1905—1907 годах Гудев был председателем парламента, а после убийства Димитра Петкова возглавлял правительство, будучи также министром внутренних дел.

С 1899 по 1919 год Гудев был редактором газеты «Новый век», а после премьерства активно занимался издательской деятельностью. После Первой мировой войны отошёл от общественной жизни.

Петр Гудев умер 8 мая 1932 года в Софии.

Библиография 
 «Време е да видим Русия освободи ли ни» (1887)
 «Социализъм. Общи понятия» (1905)
 «История на Източния въпрос преди освобождението на България» (1908)
 «Против пропорционалната система» (1909)
 «Руската политика спрямо България и българския народ от 1878 до 1914 г.» (1915)
 «Памят и знания» (1928)
 «Нашите подбуждения или искания и желания» (1929)
 «Политически строй» (1930)
 «Работата (физиологически изследвания)» (1932)

Литература 
 
 

Премьер-министры Болгарии